Apateu több romániai, illetve egy magyar település is lehet:

 Apáti, Arad megye
 Oláhapáti, Bihar megye
 Dobrácsapáti, Szatmár megye
Körösszegapáti, Hajdú-Bihar megye